Les Diplodocoidea forment une super-famille de dinosaures sauropodes néosauropodes qui ont vécu sur les deux grands supercontinents du Gondwana et de la Laurasia du Jurassique supérieur (Kimméridgien) jusqu'au cours du Crétacé supérieur (Coniacien), soit il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Les Diplodocoidea sont habituellement munis d'un long cou horizontal, d'une queue démesurément longue et de membres antérieurs et postérieurs relativement étroits et de hauteur semblable. Ils se distinguent des autres sauropodes par un crâne allongé et faiblement élevé, des narines externes fortement rétractées vers l'arrière du crâne et un museau rectangulaire pourvu de dents longilignes formant un véritable peigne au niveau des mâchoires.

Certains Diplodocoidea comme Seismosaurus, Supersaurus, Argentinosaurus, Turiasaurus... furent gigantesques, atteignant des tailles de plus de 30 mètres de longueur. Les Diplodocoidea comprennent ainsi certains des animaux terrestres les plus grands à avoir existé sur notre planète. D'autres en revanche furent relativement petits et munis d'un cou particulièrement court, comme le Dicraeosauridae Brachytrachelopan. Ce raccourcissement du cou est lié à la colonisation d'une nouvelle niche écologique occupée par des animaux brouteurs comme les thyréophores et les cératopsiens. Certains Dicraeosauridae avaient une silhouette particulièrement remarquable pour des sauropodes, en raison des extensions dorsales de leurs vertèbres, comme Amargasaurus ou Bajadasaurus.

Systématique

Taxonomie 

 Super-famille des Diplodocoidea
 Amazonsaurus
 Histriasaurus
 Famille des Rebbachisauridae
 Cathartesaura
 Limaysaurus
 Nigersaurus
 Nopcsaspondylus
 Rayososaurus
 Rebbachisaurus
 Flagellicaudata
 Famille des Dicraeosauridae
 Amargasaurus
 Amargatitanis
 Brachytrachelopan
 Dicraeosaurus
 Dyslocosaurus
 ? Dystrophaeus
 Suuwassea
 Famille des Diplodocidae
 Amphicoelias
 Sous-famille des Apatosaurinae
 Apatosaurus
 Brontosaurus, anciennement Eobrontosaurus et Elosaurus
 Sous-famille des Diplodocinae
 Tornieria
 Supersaurus
 Leinkupal
 Galeamopus
 Diplodocus
 Kaatedocus
 Barosaurus

Classification 
L'analyse phylogénétique des Diplodocoidea réalisée par Emanuel Tschopp, Octavio Mateus et Roger B.J. Benson en 2015 conduit au cladogramme suivant :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Dinosaure
 Sauropoda
 Neosauropoda
 Dicraeosauridae
 Rebbachisauridae
 Diplodocidae

Bibliographie

Liens externes 
 voir Diplodocoidea sur Kheper.
 voir Diplodocoidea sur Thescelosaurus.

Notes et références

Références 

Diplodocoidea
Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1995